iPhone 6s a iPhone 6s Plus, stylizováno jako iPhone 6 a iPhone 6 Plus, jsou smartphony od firmy Apple. Jsou nástupcem iPhonu 6. Na první pohled vypadají s iPhonem 6 identicky, pouze mají na zadní straně písmeno „S“. Výraznějším rozdílem oproti předchozímu modelu je 2x větší RAM (2 GB proti 1 GB), lepší fotoaparát (12 MPx proti 8 Mpx), výkonnější procesor nové generace (Apple A9 1.85 Ghz proti A8 1.4 Ghz) a funkce 3D Touch. Prodávaly se ve vesmírně šedé, stříbrné, zlaté či růžové barvě. Prodej byl roku 2018 ukončen.

Reference

Externí odkazy 
 

IPhone
IOS